2009 FW54  — транснептуновий об'єкт в поясі Койпера.

Відкриття
Відкритий 03.2009 (Spacewatch), 23.02.2012 (G. J. Garradd, Siding Spring Survey).

Орбіта
Орбіта об'єкта проходить на відстані приблизно апоцентр () 2192 а. е. Перицентр () 14,539 а. е, має ексцентриситет ~0,987,
й майже перетинає орбіту Нептуна, i — 78°.

Фізичні характеристики 
абсолютна зоряна величина 2009 FW54 — 7.1.

Див. також 
 (87269) 2000 OO67
 (225088) 2007 OR10
 2010 EK139
 2006 SQ372
 (29981) 1999 TD10
 2010 EC46

Джерела 
 MPEC 2012-D67 : 2012 DR30 (Minor Planet Electronic Circulars)  - 
 Mysterious solar system object 2012 DR30: period ~50,000 years, inclination 75°, perihelion 14 AU  - 
 Transneptunian Object 2012 DR30 - Is it a comet? - 
 Images 2012 DR30  - 
 2012 DR30 - Ein Transneptun mit ungewöhnlicher Bahn  - 
 2012 DR30, no, it's not a comet, it's 2009 FW54 - 

Пояс Койпера
Об'єкти розсіяного диска й відокремлені об'єкти
Астрономічні об'єкти, відкриті 2009
Астероїди, які перетинають орбіту Урана
Астероїди, які перетинають орбіту Нептуна